Japok wodny, japok (Chironectes minimus) – gatunek ssaka z podrodziny dydelfów (Didelphinae) w rodzinie dydelfowatych (Didelphidae), jedyny przedstawiciel rodzaju japok (Chironectes) i jedyny torbacz o ziemno-wodnym trybie życia.

Zasięg występowania 
Japok występuje w zależności od podgatunku:
 Ch. minimus minimus – wschodnia i południowo-wschodnia Kolumbia, Wenezuela (na południe od Orinoko) i region Gujana do północnej Brazylii (od wschodniego do północno-zachodniego Maranhão), również zachodnia amazońska Brazylia, wschodni Ekwador, wschodnie Peru i zachodnia oraz środkowa Boliwia.
 Ch. minimus argyrodytes – południowy Meksyk (na południe od stanów Oaxaca i Tabasco) i północna Ameryka Środkowa.
 Ch. minimus panamensis – południowa Nikaragua przez Kostarykę i Panamę do północnej i zachodniej Kolumbii, północna Wenezuela, Trynidad i na południe do zachodniego Ekwadoru i północno-zachodniego Peru.
 Ch. minimus paraguensis – południowa i południowo-wschodnia Brazylia, wschodni Paragwaj, północny Urugwaj (Cerro Largo) i północno-wschodnia Argentyna (Misiones).

Morfologia i ekologia 
Długość ciała 25–40 cm, długość ogona 27–43 cm; masa ciała 510–790 g. Ogon stanowi do 110% długości ciała. Palce tylnych kończyn są połączone błoną pławną. Kariotyp wynosi 2n = 22, FN = 20. Torba lęgowa występuje u samców i samic. Otwór torby lęgowej samicy jest silnie umięśniony i ulega zamknięciu przez mięsień okrężny w czasie nurkowania. Japok odżywia się rybami, żabami, rakami i innymi małymi zwierzętami wodnymi, które chwyta przednimi łapami. Prowadzi nocny tryb życia. Dzień spędza ukryty w nadbrzeżnej norze, do której wejście zlokalizowane jest tuż ponad lustrem wody.

Przypisy

Bibliografia 
 

Dydelfowate
Ssaki Ameryki Południowej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1780 roku